Cet article recense les communes de la région wallonne, en Belgique.

Statistiques 
La région wallonne compte 262 communes. Il y en a parmi elles 69 qui ont le statut de ville et 18 qui sont des communes à facilités.

Liste

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des communes avant fusion de Wallonie
 Liste des villes de la Région wallonne
 Ville de Belgique
 Liste des communes de Belgique

Lien externe 
 Union des villes et communes de Wallonie

Wallonie
Communes